Starce ima više značenja:
 Starce (Avelino)
 Starce (Kazerta)
 Starce (Frozinone)
 Starce (Izernija)